Dixson ist Nach- oder Künstlername der folgenden Personen:

 Sandrine Dixson-Declève, belgische Energieexpertin
 Dixson (Musiker) (* 1993), US-amerikanischer Sänger, Songwriter und Musikproduzent

Es bezeichnet zudem:

 Dixson Island, antarktische Insel

Siehe auch
 Dixon
 Dickson